MOV est un sigle qui signifie :
Metal Oxyde Varistor, un type de parafoudre

.mov est une extension de fichier utilisée par :
 QuickTime
En langage assembleur en informatique, le mov est une instruction qui consiste à déplacer le contenu d'un registre, d'une opérande mémoire 

ou encore une valeur immédiate vers un registre ou une opérande mémoire. ex: MOV AX,BX (mov destination, source ).